Astori es un apellido de origen italiano. Puede referirse a:
 Danilo Astori, contador y político uruguayo.
 Davide Astori, futbolista italiano.
 Vicky Astori o Bicky Astori, actriz italiana.